Sveta Trojica (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Sveta Trojica (Domžale, Slovenija), naselje u općini Domžale, Slovenija
 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, naselje u općini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Slovenija